w książce:
 Rozbitek (2000) – powieść Chucka Palahniuka

w TV:
 Survivor – reality show znany w Polsce pod nazwą Ryzykanci (TVP2) bądź Robinsonowie (AXN)

w muzyce:
 Survivor – amerykański zespół rockowy
 Survivor – album Destiny’s Child
 „Survivor” – singel Destiny’s Child
 „Survivor” – singel TVXQ